A DDR egy mozaikszó, pontosabban betűszó, amely több kifejezésre is utal:

 DDR, Német Demokratikus Köztársaság (Deutsche Demokratische Republik) – szocialista állam volt Németország szovjet megszállási zónájában
 DDR (Double DataRate) – A tetszőleges hozzáférésű memóriák egyik szabványa, az átvitel módját jellemzi
 Demobilization, Disarmament & Reintegration – ENSZ békefenntartási stratégia
 Dial-on-demand routing – számítógépes hálózati kapcsolódási technológia
 Direct to Disk Recording – rögzítési technika, melyben a mágneses adathordozó nem vesz részt a rögzítésben
 Dance Dance Revolution – egy videójáték
 Disko Democratic Republic – egy grönlandi rockzenekar
 Discoidon domain receptor – a biokémiában a proteinek egy családja